Corrado Micalef (né le  à Montréal au Canada) est un joueur professionnel Italo-Canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière en 1978 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour les Castors de Sherbrooke. Il est choisi en 1981 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il a joué plusieurs saisons en LNH avec cette équipe. De 1981 à 1987, il évolue également dans la 
Ligue américaine de hockey ainsi que dans la Ligue internationale de hockey. Il rejoint pendant la saison 1986-1987, le HC Fribourg-Gottéron, alors en difficulté dans le championnat de Suisse et en panne de gardien à la suite de la blessure de Daniel Bouchard.

Lors de la saison 1988-1989, il rejoint la Ligue Magnus en France pour quatre saisons puis l'Italie en Serie A, la Ligue internationale de hockey et l'Allemagne. Il arrête sa carrière en 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 42 ||  ||  ||  ||  || 142 || 4,16 ||  || 1 || 4 || 4 ||  ||  || 38 || 2 || 3,16 ||  || 0 || 0
|-
| 1979-1980 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 64 ||  ||  ||  ||  || 252 || 4,2 ||  || 1 || 17 || 15 || 10 || 5 || 842 || 52 || 3,71 ||  || 0 || 2
|-
| 1980-1981 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 64 || 35 || 26 || 3 ||  || 280 || 4,46 ||  || 2 || 26 || 14 || 7 || 7 || 842 || 46 || 3,28 ||  || 1 || 4
|-
| 1981-1982 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 1 ||  ||  ||  || 10 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Wings de Kalamazoo || LIH || 20 ||  ||  ||  ||  || 91 || 4,76 || 0 || 1 || 4 || 1 ||  ||  || 25 || 5 || 11,9 ||  || 0 || 
|-
| 1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH || 18 || 4 || 10 || 1 || 809 || 63 || 4,67 || 84,7 ||  || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 11 || 6 || 5 || 0 || 660 || 37 || 3,36 || 89,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 11 || 13 || 5 ||  || 106 || 3,62 || 86,2 || 2 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 29 || 14 || 10 || 5 ||  || 132 || 4,48 || 85,5 || 1 || 10 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 5 || 8 || 1 || 808 || 52 || 3,86 || 85,6 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 7 || 2 || 16,44 || 60 || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 || 94,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 5 || 19 || 7 ||  || 136 || 4,4 || 86,2 || 0 || 6 || 2 || 0 || 0 || 42 || 6 || 8,67 || 66,7 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 25 || 12 || 9 || 2 ||  || 93 || 3,89 || 87,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Wings de Kalamazoo || LIH || 7 ||  ||  ||  || 398 || 29 || 4,37 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 1 || 9 || 1 || 565 || 52 || 5,52 || 84,8 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 5 || 5,08 || 78,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 13 ||  ||  ||  || 710 || 66 || 5,57 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 1988-1989 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 40 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Diables rouges de Briançon  || Ligue Magnus || 28 ||  ||  ||  ||  || 85 ||  ||  ||  || 26 || 7 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 1991-1992 || Diables rouges de Briançon  || Ligue Magnus || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || HC Varèse || Serie A || 19 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || HC Lions Courmaosta || Serie A || 25 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Hockey Club Lions Courmaosta || Serie A || 42 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Spiders de San Francisco || LIH || 18 || 4 || 8 || 2 || 851 || 56 || 3,95 || 88,2 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || EHC Trèves || 1. Liga || 44 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 47 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || EHC Trèves || 1. Liga || 34 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || EHC Braunlage || 1. Liga || 23 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || EHC Braunlage || Bundesliga || 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 52 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || ESC Erfurt || Oberliga || 52 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 60 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || ESV Bayreut || Oberliga || 4 || 3 || 1 || 0 || 243 || 15 || 3,7 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 113 || 26 || 59 || 15 ||  || 409 || 4,24 || 85,7 || 2 || 43 || 3 || 0 || 0 || 49 || 8 || 9,8 ||  || 0 || 0

Références 

Naissance en avril 1961
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Courmaosta
Joueur des Spiders de San Francisco
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur du EV Ravensbourg
Gagnant du trophée Hap-Emms
Champion de la Coupe Memorial
Gagnant du trophée Jean-Ferrand